

Sciences et techniques 
 En modulation du signal, la rapidité de modulation est l'inverse de la plus courte durée théorique de l'élément de signal.
 En relativité, la rapidité  est une généralisation de la vitesse (normée à , la vitesse de la lumière dans le vide) : . À faible vitesse (),  ; quand ,  augmente indéfiniment. L'additivité des vitesses de Galilée est remplacée par l'additivité des rapidités.

Culture et société 
 Dans la langue courante, rapidité est synonyme de .